Carlos IX de Suecia, Grande Duque de Finlandia como Carlos I
 Federico Carlos de Hesse-Kassel, Rey de Finlandia como Carlos I